MNK Croatia Perković je malonogometni klub iz Perkovića pokraj Šibenika.

Natječe su u prvoj hrvatskoj malonogometnoj ligi.

Osnovan je 1971. godine i prvi je klub u Hrvatskoj koji je ponio tada politički nepodobno ime Croatia.

Boja dresa: bijela.

Plasmani po sezonama

Vanjske poveznice 
 www.crofutsal.com - Croatia Perković 

Croatia